

Sigle 
Certificato di destinazione urbanistica – documento che riporta le prescrizioni urbanistiche relative ad un immobile o un terreno
Christelijk-Democratische Unie – partito politico olandese
Christlich Demokratische Union – Unione Cristiano Democratica, partito politico tedesco
Christlich Demokratische Union – Unione Cristiano Democratica, vecchio partito politico della Repubblica Democratica Tedesca
Classificazione Decimale Universale – sistema di classificazione
Cognitive Development Unit – Centro di studi londinese sullo sviluppo cognitivo
Coligação Democrática Unitária – coalizione di partiti politici portoghesi
Cristiani Democratici Uniti – partito politico italiano

Codici 
 CDU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Camden (Australia)